Le nom Jean-Baptiste Dupont est porté par les personnes suivantes :
 Jean-Baptiste Dupont, (1693-1748), un religieux catholique et poète français.
 Jean-Baptiste Dupont (1979-), un organiste français.
 Jean-Baptiste Dupont (?-), un producteur français.

Voir aussi